Hannong ist der Name einer Familie von Porzellanherstellern. Dazu gehören:

 Karl-Franz Hannong
 Paul Hannong (um 1700–1760)